Folklore steht für:

 Folklore, Überlieferungen und Gebräuche eines Volkes
 Folklore (Argentinien), traditionelle argentinische Musikformen
 Folklore, abwertend eine verkitschte Darstellung von Volkssitten zwecks Vermarktung, siehe Folklorismus
 Folklore – Das Festival im Kulturpark, siehe Folklore-Festival (Wiesbaden)
 Folklore, veraltete Bezeichnung für Folk-Musik

Werktitel:
 Folklore (Nelly-Furtado-Album), Musikalbum von Nelly Furtado (2003)
 Folklore (Taylor-Swift-Album), Musikalbum von Taylor Swift (2020)

Siehe auch:
 Folklore-Festival (Begriffsklärung)
 Fakelore (gezielt fabrizierte Erzeugnisse)